1-й Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд проводился в городе Берн (Швейцария) c 12 по 19 сентября 2015 года. Все матчи проводились на арене «Curling Bahn Allmend». В турнире приняло участие 36 национальных сборных смешанных команд (составленных из двух мужчин и двух женщин).

Чемпионом стала сборная Норвегии, победившая в финале сборную Швеции со счётом 5:3. Бронзовые медали завоевала сборная Китая, победившая в матче за 3-е место сборную России со счётом 5:4.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 4 группы (A, B, C, D) по 9 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Затем 12 команд, занявшие в группах места с 1-го по 3-е, выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе. При этом сначала 8 команд, занявшие в группах 2-е и 3-е места, выходят в 1/8 финала; победители этих матчей проходят в четвертьфиналы, где играют с командами, занявшими в группах 1-е места. Затем победители четвертьфиналов встречаются в полуфиналах; победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места.

Тай-брейк 
  1 : 7

Группа B 

  Проходят в плей-офф.

Группа C 

  Проходят в плей-офф.

Группа D 

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты и статистика | WCF

2015
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 2015 году
Сентябрь 2015 года
Международные спортивные соревнования в Берне
Кёрлинг
Чемпионаты мира в Швейцарии